Гектор Жозеф «Дружелюбный Великан, Гек» Жерве ()  — канадский кёрлингист из Эдмонтона, Альберта.  и член Зала славы канадского кёрлинга. Именем Гектора Жерве назван приз самому ценному игроку , вручается с 1997 года.

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, ).
 : золото ()

Карьера в кёрлинге 
Жерве ворвался на сцену кёрлинга в конце 1950-х годов. В 1960 году он объединился с великим кёрлингистом Matt Baldwin, чтобы участвовать в чемпионате провинции Альберта. Несмотря на то, что команда считалась «супер-составом», она не смогла выиграть провинциальный чемпионат и распалась после окончания сезона.

В 1961 году Жерве сформировал свою собственную команду в клубе Alberta Avenue Curling Club (Эдмонтон), кроме Жерве участниками команды были Рон Энтон, Рэй Вернер и Уолли Урсуляк. Эта команда победила в чемпионате провинции Альберта, а также выиграла в том году . Сезон команда заканчивала с Виком Реймером вместо Рона Энтона, выиграв .

Команда Жерве вновь участвовала в , но проиграла в плей-офф команде Саскачевана Эрни Ричардсона.

На  у Гектора Жерве не получалось вернуться до . На том чемпионате его команда (Bill Mitchell, Wayne Saboe, Bill Tainsh — клуб Granite Curling Club (Эдмонтон)) одержала 8 побед против 2 поражений. Этого было достаточно только для второго места. Победителями стала команда Манитобы скипа Дон Дугид.

Своё последнее участие на  Жерве принял в 1974 году. Он вновь объединился с Роном Энтоном в клубе St. Albert Curling Club (Сент-Альберт). Также игроками команды были Уоррен Хансен и Даррел Саттон. Команда снова одержала 8 побед и 2 раза проиграла. На этот раз этого стало достаточно для победы в чемпионате, которая отправила их на . Команда заняла четвёртое место, проиграв в полуфинальном матче сборной Швеции со счетом 8:7.

В стратегии кёрлинга Гектор Жерве считается изобретателем бокового гарда.

Личная жизнь 
Гектор Жерве был фермером. Выращивал картофель и цыплят на ферме за пределами Сент-Альберт.

Позже он стал менеджером кёрлинг клуба Avonair Curling Club.

Он был дважды женат, имел пятерых детей и двух пасынков

В дополнение к кёрлингу он сыграл три предсезонных матча за Эдмонтон Эскимос в 1963 году (профессиональная команда по канадскому футболу, выступающая в Западном дивизионе Канадской футбольной лиги).

Жерве, который во время своей карьеры кёрлингиста весил от 285 до 340 фунтов (от 129 до 154 кг), большую часть своей дальнейшей жизни имел проблемы с сердцем. В 1987 году он перенес операцию на сердце. Гектор Жерве умер от сердечного приступа в 1997 году.

Примечания 

Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады